Limnias är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Schrank 1803. Limnias ingår i familjen Flosculariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Limnias